Zjadacz grzechów – osoba, która poprzez pożywienie przyjmuje na siebie grzechy innej osoby
 Zjadacz grzechów – amerykańsko-niemiecki film z 2003 r.